A Taça de Portugal 2007-08 foi 68ª edição da Taça de Portugal, competição sob alçada da Federação Portuguesa de Futebol, ganha pelo Sporting Clube de Portugal.

I Eliminatória
A primeira eliminatória realizou-se a 2 de setembro de 2007. Nesta fase entram os clubes da III Divisão, os clubes da Série Açores, três clubes indicados pelas Associações da Região Autónoma dos Açores, dezoito clubes dos Campeonatos Distritais do Continente e do Campeonato Distrital da Região Autónoma da Madeira.

Zona Norte

Isentos: Torre Moncorvo e FC Maia

Zona Centro

Zona Sul

Zona dos Açores

Isentos: Fayal Sport Clube

II Eliminatória
A segunda eliminatória realizou-se a 23 de setembro de 2007, tendo o sorteio ocorrido a 6 de setembro. Nesta fase jogaram as equipas apuradas na Primeira Eliminatória, bem como os clubes da II Divisão B.

Série A

Isentos: Merelinense e Monção

Série B

Isentos: Padroense e Valecambrense

Série C

Isentos: Sátão, Pampilhosa, Abrantes e Rio Maior

Série D

Isentos: Cova Piedade e 1º Dezembro

III Eliminatória
A terceira eliminatória realizou-se a 7, 16 e 18 de novembro de 2007, tendo o sorteio ocorrido a 1 de outubro. Nesta fase jogaram as equipas apuradas na Segunda Eliminatória, bem como os clubes da Liga de Honra.

Isentos: Olhanense e Tocha

a.p. - após prolongamento
g.p. - grandes penalidades
 C - campeonato em que a equipa joga

D - Campeonatos Distritais
III - III Divisão

II - II Divisão B
LV - Liga Vitalis
|}

IV Eliminatória
A quarta eliminatória realizou-se a 7, 8 e 9 de dezembro de 2007, tendo o sorteio ocorrido a 22 de novembro. Nesta fase jogaram as equipas apuradas na Terceira Eliminatória, bem como os clubes da Primeira Liga.

Isentos:  e 

 C - campeonato em que a equipa joga

D - Campeonatos Distritais
III - III Divisão
II - II Divisão B

LV - Liga Vitalis
BL - BWinLiga
|}

V Eliminatória
O sorteiro dos jogos desta eliminatória foi no dia 12 de dezembro, na qual entraram os vencedores de cada uma das partidas da eliminatória anterior e os dois clubes que ficaram isentos.

Isento: Valdevez

 C - campeonato em que a equipa joga

III - III Divisão
II - II Divisão B

LV - Liga Vitalis
BL - BWIN Liga
|}

VI Eliminatória

O sorteiro dos jogos desta eliminatória foi no dia 22 de janeiro, na qual entraram os vencedores de cada uma das partidas da eliminatória anterior e o clube que ficou isento.

Isento: 

 C - campeonato em que a equipa joga

III - III Divisão
II - II Divisão B

LV - Liga Vitalis
BL - BWIN Liga
|}

VII Eliminatória
O sorteio dos jogos desta eliminatória foi no dia 12 de fevereiro, na qual entraram os vencedores de cada uma das partidas da eliminatória anterior e o clube que ficou isento.

Os jogos foram agendados para dia 27 de fevereiro.

 C - campeonato em que a equipa joga

II - II Divisão B
LV - Liga Vitalis
BL - BWIN Liga

|}

Jogos

Meias-Finais
O sorteio dos jogos desta eliminatória realizou-se no dia 3 de março, na qual entraram os vencedores de cada uma das partidas da eliminatória anterior.

Os jogos realizaram-se a 15 e 16 de abril.

Jogos

Final

O jogo da final foi disputado a 18 de maio de 2008, no Estádio Nacional do Jamor, entre o Porto e o Sporting.

A final foi vencida pelo Sporting, no prolongamento, após terem acabado os 90 minutos regulamentares empatados a zero golos com o Porto, com dois golos de Rodrigo Tiuí.

Campeão

Referências

Fontes
Federação Portuguesa de Futebol

Ligações externas
Página oficial da competição

Taça de Portugal
Futebol de 2007 em Portugal
Futebol de 2008 em Portugal